Als Nationalratspräsident wird bezeichnet:

 Nationalratspräsident, Kurzform für einen der drei Präsidenten des Nationalrates der Republik Österreich
 Nationalratspräsident (Schweiz), der Vorsitzende des Schweizerischen Nationalrats und der Vereinigten Bundesversammlung

Siehe auch: